Zena kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Genua, regionhuvudort, Ligurien, Provincia di Genova,

USA 

 Zena (ort i USA, Oklahoma), Delaware County, 
 Zena (ort i USA, New York), Ulster County, 

Robotskapade USAförgreningar